Keijo est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Keijo Huusko (né en 1980), joueur finlandais de football
Keijo Hynninen (1929-2020), joueur finlandais de basket-ball
Keijo Kivelä (né en 1956), joueur finlandais de hockey sur glace

Keijo Kurttila (né en 1975), fondeur finlandais
Keijo Kuusela (1921-1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Keijo Liinamaa (1929-1980), homme d'État finlandais
 (né en 1965), compétiteur finlandais en course d'orientation
Keijo Petäjä (1919-1988), architecte finlandais
Keijo Rosberg (né en 1948), pilote automobile finlandais
Keijo Säilynoja (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1940-2003), pentathlonien finlandais
 (né en 1945), historien finlandais

Voir aussi
Keijo!!!!!!!!, shōnen manga japonais
, ancien nom de Séoul durant l'occupation japonaise

Homonymie de prénom
Prénom finlandais